Theodoxus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Pierre Denys de Montfort 1810. Theodoxus ingår i familjen båtsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Båtsnäckor
Theodoxus